Tweede klasse 1959-60 (voetbal België), over het Belgische voetbal
Tweede divisie 1959/60, over het Nederlandse voetbal